Elenco delle saghe a fumetti della serie Ultimate X-Men.

Gente di domani (nn. 1-6) 
Il professor Xavier crea i primi X-Men, che salvano Uomo Ghiaccio dalle Sentinelle; Wolverine si fidanza con Jean Grey, Ciclope tradisce gli X-Men, Magneto attacca Washington, ma viene apparentemente ucciso da Quicksilver e Xavier.

Il numero inizia con uno squadrone di sentinelle uccide in piena Los Angeles, un ragazzo mutante che poche settimane prima si era fatto saltare in aria al Pentagono. Quindi Jean Grey inizia a trovare mutanti in giro per la città: Bestia è in un bar che discute degli ultimi avvenimenti, la futura Tempesta, Ororo Munroe è in una prigione locale mentre Peter Rasputin, per gli amici Piotr, sta lavorando per la mafia russa.

Riuniti alla Scuola per giovani dotati, non ancora terminata del tutto, il trio fa conoscenza di Scott Summers, il loro leader in battaglia, vengono fornite loro delle tute che li nascondono alle sentinelle e si attribuiscono i nomi da mutanti: Bestia, Tempesta e Colosso; gli altri due membri sono Marvel Girl e Ciclope. Entrati nella scuola, fanno conoscenza del Professor X alias Charles Xavier: egli è il fondatore degli X-Men e racconta loro molto brevemente dei suoi trascorsi con Magneto e introduce la prima missione, salvare un adolescente di 15 anni di nome Bobby Drake che ha appena scoperto di essere un mutante. Il gruppo appena da Bobby ma ci sono già delle sentinelle che lo cercano, i neo X-Men riescono a portare in salvo il ragazzo e ad evitare una possibile strage di innocenti causata dai robot, ma vengono ugualmente disprezzati dalla gente appena salvata, che attribuisce a loro la causa dell'incidente.

Nel frattempo Magneto uccide, estraendo il pacemaker dal petto, un umano per aver perso la testata nucleare che gli era stata promessa, inoltre, preoccupato da Xavier, decide di assoldare un killer professionista: Wolverine. Wolverine viene però catturato all'aeroporto e portato in una base di Arma X guidata dal Colonnello Wright, gli X-Men fanno quindi irruzione e lo salvano, mostrando subito dissapori sui metodi di trattare i soldati. Facendo così realizzano il piano di Magneto, che è riuscito ad introdurre una spia nel gruppo senza che potessero sospettare niente.

Gli X-Men apprendono dalla televisione che Magneto ha rapito la figlia del presidente e decidono di liberarla. Dopo uno scontro che vede Bestia contro Blob e Toad (due membri della Confraternita), Wolverine contro Quicksilver (il figlio ripudiato di Magneto) e Scarlett nel disperato tentativo di fermare Wolverine, la figlia del presidente viene salvata, proprio quando Tempesta scopre che Bestia è in fin di vita. Infine gli X-Men sono visitati da Magneto che spiega di disprezzare il loro lavoro e che li vede come 'neri che lavorano per il Ku Klux Klan', lasciandoli così molto confusi sul loro ruolo nel conflitto tra umani e mutanti.

Bestia riesce a guarire grazie a una cura sperimentale, che però gli fa diventare i capelli blu, mentre Jean e Wolverine si mettono insieme; questi avvenimenti insieme alla quasi morte di Bestia fanno riflettere Ciclope sul suo ruolo di leader e questo decide di partire per la Terra Selvaggia di Magneto: nonostante il professor X tenti di bloccarlo, Ciclope parte. Diventa quindi terrorista come gli altri della Confraternita dei Mutanti, attacca Londra, usando il Blackbird (il jet a decollo verticale degli X-Men) per le sue operazioni.

Xavier, intanto, sta tentando di convincere il presidente a non utilizzare le Sentinelle contro i mutanti innocenti, questo acconsente ma decide, contro il parere del professore, di effettuare un'ultima spedizione per distruggere il nucleo della Confraternita di Magneto. Le sentinelle giungono nella Terra Selvaggia, distruggendo tutto quello che incontrano, ma al culmine dell'azione Magneto, concentrando i suoi poteri magnetici, cambia le coordinate delle Sentinelle che ora dovranno attaccare tutti i non-mutanti. Ciclope (insieme a Scarlett e Quicksilver) avvisa il Professor X. Nel frattempo Jean scopre che Wolverine era stato assoldato dal nemico e lo lascia in malo modo.

Xavier mobilita tutti gli X-Men per distruggere tutte le sentinelle possibili, lo stesso professore difende il presidente proprio mentre Magneto lo stava umiliando davanti alle telecamere, ma il suo tentativo non riesce nel tentativo, neanche Wolverine ha successo contro Magneto, solo Quicksilver, mosso dall'odio verso il padre che lo ha sempre trattato con disprezzo, toglie il casco a Magneto esponendolo ai poteri di Xavier. La storia finisce con la (presunta) morte di Magneto in un'esplosione.

Ritorno ad Arma X (7-12) 
Il supergruppo affronta le conseguenze dell'aver lasciato in vita il capo di Arma X. In Finlandia, nel Quartier Generale di Arma X i soldati si mobilitano perché uno dei mutanti che il laboratorio tiene prigionieri è fuggito; la fuga viene arrestata da John Wraith. Il Professor X, terminate le sue azioni contro Magneto, ha consentito a Wolverine di cominciare a intraprendere un cammino che lo deve portare alla ricerca delle sue origini: per questo egli si trova in una base di Arma X abbandonata, in Arizona. Xavier articola un ingenuo pensiero: può darsi che il presidente abbia mantenuto la parola lasciando chiudere Arma X? Wolverine ben sa che questa realtà è ancora distante dalla triste e poco altruistica mentalità comune.

Bestia sembra essere tornato in perfetta forma dopo ciò che era successo in Croazia e dove sembrava essere morto: l'esito della cura di Jean ha però mostrato delle pecche (il cuoio capelluto di Bestia si tinge di blu). Da un dialogo tra Hank e Jean emerge che non vuole più sapere nulla di Wolverine.

Il resto della squadra (Ciclope, Tempesta e Colosso) è - invece - in Giappone, nel suo tour mondiale: proprio qui il supergruppo mutante sembra essere accolto con benevolenza. E proprio qui Rogue, un membro di Arma X, col potere di assumere i poteri e - eventualmente - le informazioni che vuole, raccoglie i dettagli per una missione di Arma X. Obiettivo: riempire le schiere e saldare un vecchio conto.

Qualche giorno dopo: Wolverine e Ciclope compiono un raid nella casa di Boris - boss della Mafia Russa di New York che minaccia da mesi Colosso di uccidere la sua famiglia se non tornerà nell'organizzazione - riuscendo a fargli giurare di "mandare ogni settimana a sua madre un cestino di frutta". Nella notte, Wolverine va via dall'Istituto Xavier.

Tempesta è tornata dal fortunato tour in Giappone e si allena coi suoi nuovi poteri accompagnata da Bestia, il suo ragazzo ufficiale. L'Uomo Ghiaccio, tornato dalle vacanze, porta con sé brutte notizie che - con un astuto marchingegno di Millar - fanno capire al pubblico quanto facile sia per Xavier cancellare parte delle memorie, manipolando i cervelli altrui: l'Uomo Ghiaccio - nel suo tempo libero - aveva infatti avuto una relazione con una ragazza, rivelandole della Scuola. In poco tempo Xavier ripulisce la memoria dei due ragazzi; la loro conversazione non è mai avvenuta.

E poi  Millar fa crescere la suspense del racconto con una doppia trama in correlazione: un dialogo tra Bobby e Piotr intervallato regolarmente dalle immagini dei soldati di Arma X che si avvicinano sempre più alla Scuola; Ciclope, prontamente cerca di scappare, ma Arma X ha ben piazzato le sue pedine; la Scuola salta in'aria; Arma X libera il Fenomeno, un mutante provvisto di un casco speciale in grado di distruggere ogni cosa contro cui sbatta la testa, ma anche Sabretooth, letteralmente il 'Gatto delle Nevi', una specie di sosia di Wolverine, potenziato; e ad attaccare il supergruppo troviamo anche il teleporta mutante per eccellenza, Nightcrawler, lo stesso mutante che all'inizio fuggiva dalla base finlandese. Al termine dell'operazione tutti gli X-Men sono prigionieri di Arma X.

Un colonnello afro-americano - sir Nick Fury - sta scendendo sopra Delhi, per svolgere un'importante missione: una missione alla 'Mission: Impossible' che implica un adeguato armamentario. Alla fine della sequenza Fury si trova dinanzi a un pericolo che non ha forma né nome, un pericolo - insomma - simile alla valigetta di 'Pulp Fiction'. Fatto sta che Fury, alla visione di questo oggetto, perde il contatto coi membri della squadriglia.

Finlandia, Comando di Arma X: John Wraith, scortato da Sabretooth, sta tranquillamente conversando con il colonnello John 'Thunderbolt' Ross della neutralizzazione di Fury. Thunderbolt affida così a Wraith la missione di riportare Fury alla base di Arma X e con lui l'uomo che Fury doveva rapire. Alla missione partecipano anche gli X-Men, catturati da Arma X: Thunderbolt è scandalizzato da quello che succede in Arma X, specie dalla dichiarazione di Wraith secondo cui Xavier è stato ucciso da Arma X. Intanto vediamo - attraverso i vetri di una sala chirurgica - che il Dottor Cornelius, il medico di Arma X, sta modificando Bestia.

La missione in India viene avviata con gli X-Men e i quattro membri di Arma X in collaborazione. Frattanto, in una delle basi di Arma X, John Wraith decide di far usare dallo Xavier falsamente dichiarato morto un rudimentale Cerebro per trovare Wolverine: essa è la prima di una serie di mosse che dovranno condurre all'uccisione del colonnello Ross, accecato - secondo Wraith - dalla Casa Bianca che gli avrebbe fatto un lavaggio del cervello.

Ciclope, Tempesta, Nightcrawler e Marvel Girl riescono a entrare nella base dove è tenuto il dottore a capo dell'esperimento: l'esperimento che finalmente ha un volto; un bestione con 'ventidue cuori e nessuna onda cerebrale riconoscibile'. Il gruppo fa esplodere il mostro. Wraith però costringe Jean a uccidere il direttore dell'esperimento: in palio c'è la vita di Ciclope. Jean uccide il professore e il gruppo cade in profonda depressione. Nick Fury viene liberato da Colosso, Bestia e Uomo Ghiaccio in una spettacolare azione. Colosso vede una via di fuga da Arma X in Wolverine, ma un crudo Sabretooth lo riporta ustionato da una tonnellata di Napalm. Il piano di Wraith viene finalmente fuori: una nuova età dell'oro di Arma X è alle porte: il reclutamento degli X-Men, il ritrovamento di Wolverine e Xavier loro personale burattino; quello che Wraith vuole fare è eliminare l'unico ostacolo a questa età dell'oro: lo S.H.I.E.L.D.

A questo punto Millar ci riporta indietro di undici anni, agli albori di un'amicizia tra Nick Fury e Wolverine. In Kuwait, infatti la Bestia di Arma X si libera e attacca un commilitone di arabi e trova un Nick Fury quasi morto per terra, sadicamente torturato e senza un occhio: Wolverine riporta Fury vivo al campo base, ma viene lo stesso messo K.O.

Nel cuore della notte Fury torna dalla sua fallita missione, con tre messaggi in segreteria: uno è da parte di Wolverine.

Il colonnello Wraith, in videoconferenza con i capi dello S.H. I.E.L.D. a New York, decide di uccidere il colonnello Ross; attraverso la mente di Xavier egli fa saltare in aria la sala dove sono riuniti.

In Finlandia, Sabretooth si è fatto trasportare nel cuore della foresta vicina alla base insieme a Wolverine per combatterlo e ucciderlo. Per fargli scatenare un attacco di rabbia, Sabretooth brucia un dossier su Wolverine. Come Sabretooth aveva pensato, Wolverine s'infuria e ingaggia il combattimento con Sabretooth: parallelamente a quello che aveva fatto per l'attacco alla base degli X-Men, Millar adotta il metodo suspense per presentare l'attacco della Confraternita al Quartier Generale di Arma X.

Quando la saga di Arma X termina, Wolverine ha gettato Sabretooth da un burrone, (presuntamente) finendolo, Blob ha ucciso Wraith mentre Jean è l'unica psicologicamente maturata: ha compreso che il potere più grande che gli X-Men hanno è la scelta. In India ha ucciso il dottore proprio perché non poteva fare altrimenti, perché se non l'avesse fatto c'era Ciclope pronto a morire al posto suo. Ma ora ha l'occasione di dimostrare, anche senza il Professore, che i mutanti sono realmente 'Homo Superior' superiori però anche moralmente all'Homo Sapiens Sapiens'. La fine di Arma X è però anche l'incipit alla prossima grande saga di Ultimate X-Men: Xavier rivela infatti a Jean che Magneto è ancora vivo.

Il primo amore non si scorda mai (13-14) 
Saga di transizione poiché non fornisce un apporto particolare allo sviluppo della trama, ma semplicemente serve a occupare albi in attesa dell'opera dell'autore regolare. La storia non è infatti scritta da Mark Millar come accade usualmente, ma da Chuck Austen. Essa presenta un protagonista, Gambit, che tornerà tra le testate mutanti Ultimate solo dal numero 26 italiano, corrispondente al n. 50 americano, in una saga che coinvolgerà tutto il gruppo mutante; la saga si snoda in due numeri originali e si articola in questa maniera:

 Ultimate X-Men 13: Il primo amore non si scorda mai, parte 1, Un ladro nella notte
 Ultimate X-Men 14: Il primo amore non si scorda mai, parte 2, L'asso nella manica

È la fredda New York: una bambina assiste alla morte dei suoi genitori da parte di un uomo dalla testa gigantesca, Testa di Martello.

Un barbone rubacuori fa giochi di prestigio per le strade, giochi in cui adopera il suo potere mutante, ritenuto però magia: egli è Gambit (letteralmente "Gioco d'Azzardo"). Drammaticamente il prestigiatore viene fermato dalla bambina, che gli chiede piangente di far tornare in vita sua madre con la magia; Gambit viene condotto al porto, dov'è avvenuta la strage.

E poi il flashback sul passato di Gambit, oscurato dal padre che lo picchiava. Ma presto le note d'azione della storia tornano: quando Gambit si è recato al porto, Testa di Martello lo ha pedinato per rapire la bambina e ha lasciato un biglietto al cajun sul quale ha scritto: Non metterti a cercarla. Lascia perdere, scatenando le furie di Gambit.

La furia di Gambit lo conduce verso una scia di uomini implicati in una guerra tra gang: alla fine viene a sapere che Testa di Martello lavora per Silvermane, un anziano e ricco imprenditore di New York.

Gambit riceve inoltre la visita di Xavier e della sua x-pupilla Tempesta, che lo invitano a unirsi alla supersquadra. Il cajun nega categoricamente. Dunque si reca agli uffici di Allan Silvermane dove scatena un piccolo inferno. Riesce ancora una volta a ottenere le sue informazioni e si reca quindi nella zona industriale di New York, dove lo attendono Testa di Martello e una decina di altri uomini armati fino ai denti. Qui scoppia uno scontro tra Testa di Martello e Gambit che si conclude con l'ovvia morte di Testa di Martello, che affoga in una pozza di fango con la mascella distrutta. Gambit riesce a trovare la bambina e l'affida a dei barboni, perché 'ha nemici molto potenti'. Gambit elettrizza un ombrello, in modo da far volare la bambina giusto il tempo per andar via senza pensarci.

Un mondo diverso è possibile (15) 
La serie torna a essere scritta da Mark Millar e disegnata da Adam Kubert. L'episodio è autoconclusivo e non ha una storia in sé ben precisa, ma è più che altro la stesura del libro che Xavier intende portare in giro per il suo "World Tour"; e si articola in questa maniera:

Il dialogo in stile new Age di Charles Xavier con le sue denunce al genere umano e al classismo che esso genera in tutti i modi verso ogni cosa è il tema principale della storia. Xavier porta poi Colosso al parco per fargli vedere il riabilitato Magneto. Egli pensa infatti che al problema post-umano ci siano soluzioni post-umane e che Magneto, una volta risolto il suo odio verso la società, potrà essere riammesso come un comune cittadino.

World Tour (16-19) 
Questa saga tratta del figlio del Professor X e Moira McTaggert, David. È molto importante nell'introspezione del leader e fondatore degli X-Men e si articola in due numeri nell'edizione italiana, che nella versione originale statunitense sono quattro:

"Ultimate X-Men: World Tour", parte 1
"Ultimate X-Men: World Tour", parte 2
"Ultimate X-Men: World Tour", parte 3
"Ultimate X-Men: World Tour", parte 4

La storia prende inizio in Scozia, al largo dell'isola di Muir. Alcuni poliziotti fanno irruzione in un'imbarcazione alla deriva ma vengono massacrati da un essere incredibilmente potente.

Contemporaneamente gli X-Men si trovano a Londra, prima tappa del tour internazionale di conferenze a quale è stato invitato il Professor X per presentare il suo libro-manifesto sull'integrazione pacifica tra uomini e mutanti. Mentre il gruppo si trova nel Regno Unito, si dedica, diviso in tre squadre, a compiere azioni importanti per il mantenimento dell'ordine pubblico e per migliorare l'immagine dei mutanti agli occhi della gente comune.
Marvel Girl e Tempesta sgominano una cellula dell'IRA; Wolverine, Uomo Ghiaccio e Colosso bloccano una banda di spacciatori mentre Bestia e Ciclope fermano dei rapinatori.

Nonostante tutto, però, gli X-Men vengono seguiti durante ogni loro spostamento da accanite manifestazioni di ostilità da parte degli esseri umani comuni, che continuano a vedere in loro una minaccia e un collegamento con gli atti terroristici di Magneto.

Il primo albo si chiude con una rivelazione shockante: il pericolosissimo essere che all'inizio aveva fatto fuori i poliziotti è in realtà David, figlio di Charles Xavier e Moira MacTaggert, scappato dal centro-studi della madre. Contemporaneamente i supereroi si accorgono che Colosso è scomparso!

L'azione si sposta all'isola di Muir.. qui si notano molte differenze tra la versione originale e la rielaborazione dell'universo Ultimate. In quest'ultima versione, infatti, il Professor X e Moira sono una coppia divorziata e rimasta in pessimi rapporti. David (che nell'universo convenzionale è Proteus) è loro figlio e per diversi anni è stato tenuto chiuso in laboratorio perché incapace di controllare i suoi vastissimi poteri (manipolazione della realtà e capacità di impossessarsi del corpo altrui).

In questo numero viene anche introdotta Betsy Braddock, colonnello della divisione psichiatrica dello S.T.R. I.K.E. (versione britannica dello S.H. I.E.L.D.) e potente telepate.

Mentre Ciclope e Marvel Girl vengono inviati in Russia per ritrovare Colosso il resto del gruppo dà la caccia a Devid, localizzandolo ad Aberdeen. Ne segue una furibonda battaglia (durante la quale David riesce brevemente a prendere possesso del corpo di Wolverine) al termine della quale il pericoloso mutante è costretto a scappare.

Il terzo albo inizia con l'individuazione di Colosso da parte di Ciclope e Marvel Girl. Con loro disappunto questi scoprono che l'eroe russo non è stato rapito, ma ha semplicemente lasciato gli X-Men, stanco di attirarsi le antipatie della gente ma soprattutto frustrato dal clima di indifferenza del quale ritiene di essere vittima tra gli amici. I loro ostinati tentativi di riportarlo nel gruppo sembrano infruttuosi..

Contemporaneamente i rimanenti X-Men, il Professor X, Moira MacTaggert e Betsy Braddock continuano la loro caccia a David finché non giungono a Berlino, luogo molto evocativo nell'infanzia di David. In queste pagine che, differentemente dalle altre storie di Millar, sono carenti di scene d'azione, veniamo altresì a sapere della storia dell'ultimo periodo di matrimonio del Professor X.

Egli dimostra di essere stato (soprattutto negli ultimi anni) un padre piuttosto assente nei confronti di David. Questo principalmente perché sentiva sempre meno interesse per lui e per la madre da quando aveva conosciuto Erik Lensherr (Magneto), e aveva cominciato con lui a sviluppare nuove idee sul futuro dei mutanti. Infine il suo rapporto con Moira si rompe quando decide di abbandonare la famiglia e partire con Magneto.

Intanto in Russia Colosso viene a sapere dai telegiornali che un sottomarino è rimasto incagliato nei fondali del Mare di Barents condannando dunque ad una morte certa tutto il suo equipaggio. Sentita la notizia decide di intervenire e riesce con la sua forza a riportare il sommergibile in superficie. La reazione entusiasta della gente e i suoi sentimenti gli fanno capire che il suo posto è negli X-Men e per questo decide di rientrare nel gruppo di supereroi.

A Berlino invece il Professor X ha intuito che David è riuscito a impossessarsi del corpo di Braddock, riuscendo ad affinare i suoi poteri e addirittura a schermarsi dalle azioni telepatiche del fondatore degli X-Men. Contemporaneamente viene toccato per la prima volta un tasto che sul quale Millar e gli altri sceneggiatori torneranno spesso in futuro. Tempesta si chiede, infatti, se il professore non stia manipolando le loro menti per renderli più convinti della giustezza della sua causa e più determinati nei confronti dei nemici.

David, comunque, manifesta subito un grande odio nei confronti del padre che l'ha abbandonato, quando era ancora bambino, per fondare con Magneto la loro utopia mutante. Decide, perciò di distruggere per prima cosa il gruppo di mutanti che il professore ha costituito.

Lo scontro con gli X-Men volge velocemente in suo favore poiché mette rapidamente fuori gioco Wolverine e Bestia, insinuando in quest'ultimo il dubbio di una probabile manipolazione di Tempesta da parte del Professor X. Egli l'avrebbe indotta telepaticamente ad innamorasi di Bestia per poter mettere la sua cultura e le sue abilità a servizio della squadra. Rapidamente David sconfigge anche la stessa Tempesta e un terrorizzato Uomo Ghiaccio (che resta gravemente ferito nello scontro) e nemmeno il repentino arrivo di Ciclope riesce a risollevare la situazione.

Rimasto solo col Professor X David dà sfoggio del suo grande potere cominciando a devastare tutte le città in cui il padre si sarebbe dovuto recare per promuovere il suo libro. Colpisce così Parigi, Madrid, Roma, Melbourne e Sydney, ma quando cerca di colpire finalmente il padre si risveglia la forza telepatica di Betsy Braddock che mette David in seria difficoltà costringendolo all'immobilità per riprendere il possesso del corpo. Il piano della mutante inglese è quello di tenere occupato David in modo che possa venire ucciso, anche se con questo gesto sacrificherebbe la sua stessa vita poiché il figlio del professore è ancora nel suo corpo. Nonostante ciò, però Xavier non riesce ad approfittare della situazione, consapevole che ogni colpo inferto a David sarebbe un danno anche per Braddock e rifiutando di intendere la violenza come mezzo di risoluzione dei problemi.

Alla fine è Colosso (giunto a Berlino assieme a Ciclope e Marvel Girl) che asseconda i voleri della telepate inglese e schiaccia il pericoloso mutante sotto un'automobile.

La storia si conclude con le scene del funerale di David. Il Professore ripensa all'intera vicenda, che è costata la vita a Betsy Braddock e ha ridotto l'Uomo Ghiaccio in ospedale, e decide di sciogliere gli X-Men ritenendosi inadeguato a guidarli.

Le fiamme dell'inferno(11-13) 
È senza dubbio la saga più introspettiva del periodo di Millar. Mentre infatti negli albi precedenti si era dato maggiore spazio alle scene di azione, in questi numeri si esplorano i caratteri dei protagonisti e anche di alcuni antagonisti. Inoltre si riprende uno dei successi più clamorosi della versione classica re-interpretando l'ambientazione del Club Infernale. In Italia la storia è uscita in tre numeri (11; 12; 13) che corrispondono agli originali statunitensi:

"Ultimate X-Men: Hellfire and Brimstone" parte 1
"Ultimate X-Men: Hellfire and Brimstone" parte 2
"Ultimate X-Men: Hellfire and Brimstone" parte 3
"Ultimate X-Men: Hellfire and Brimstone" parte 4
"Ultimate X-Men: Hellfire and Brimstone" parte 5

La storia comincia dividendosi in due ambientazioni: nella prima gli X-Men si trovano in Nuova Zelanda per combattere gli Accoliti, un gruppo di mutanti fuoriusciti dalla Confraternita perché giudicano che la gestione di Quicksilver sia troppo moderata. Mentre i supereroi combattono (e sconfiggono facilmente) i terroristi, il Professor X scrive una lettera a Ciclope in cui lo informa che intende sciogliere i supereroi. Le motivazioni di questo gesto sono la disillusione dopo la morte del figlio David e la preoccupazione per l'Uomo Ghiaccio che giace in fin di vita all'ospedale. Contemporaneamente il professore decide di liberare Magneto dai suoi condizionamenti psichici convinto di aver sempre sbagliato nel ritenere possibile la convivenza pacifica tra umani e mutanti, nella quale ora non crederebbe più.

Proprio mentre si reca al parco dove è solito passeggiare il nuovo Magneto Xavier ha con lui una conversazione che gli rivela come le sue idee abbiano fatto in realtà grande presa anche nella mente del suo grande nemico. Spinto da questa nuova speranza decide di ritornare a casa e riprendere la sua attività di mentore degli X-Men.

Contemporaneamente nella stanza del pericolo Bestia confessa tutti i suoi dubbi a Tempesta. Convinto che il Professor X la stia manipolando per farlo innamorare di lui (legandolo così alla scuola), decide di sospendere la loro relazione. Mentre una storia d'amore sta finendo, un'altra comincia a sbocciare tra Ciclope e Marvel Girl. Si riprende così un caposaldo della versione ufficiale che vedeva i due giovani mutanti innamorati sin quasi dal primo momento.

La storia si sposta poi a casa di Kitty Pride, presentando la giovane mutante e i suoi poteri. Essendo lei ancora molto giovane e incapace di controllarli la madre decide di rivolgersi al Professor X e alla sua scuola. Dopo una discussione con Xavier la madre decide di iscrivere la figlia a patto che non partecipi a missioni.

Il primo albo si conclude con Marvel Girl che ha delle spaventose visioni in cui si intravede l'inquietante forma della Fenice.

La scena si sposta in Pakistan dove quello che resta della Confraternita neutralizza completamente l'arsenale atomico del Paese. In queste pagine veniamo a sapere delle diatribe all'interno dell'organizzazione terroristica legate alla debole leadership di Quicksilver.

Alla scuola degli X-Men, intanto, mentre il Professore cerca di tenere sotto controllo le allucinazioni di Marvel Girl, scoppia un violento litigio tra Ciclope e Wolverine che ancora non accetta la nuova relazione. Mentre continuano gli attacchi di panico e le crisi di Marvel Girl, Bestia, invece, passa ore a chattare su internet con Blob (che lui crede una ragazza) e incautamente comincia a rivelargli le sue avventure di X-Men sino ad arrivare a confessargli che in realtà Magneto non è morto..

Poco dopo l'Uomo Ghiaccio in una clamorosa conferenza stampa dichiara di non voler fare causa al Professor X e che, nonostante le ferite ancora recenti, intende ritornare al più presto nel gruppo dei supereroi. Contemporaneamente Ciclope e Wolverine partono per la Terra Selvaggia in una missione di salvataggio di alcuni soldati statunitensi di cui si sono smarrite le tracce mandati lì dal Pentagono per recuperare l'arsenale tecnologico di Magneto.

I due mutanti scoprono che un super-comuputer senziente ha sterminato i soldati rendendoli dei manichini robotici. La situazione sembrerebbe disperata anche per i due X-Men sennonché Kitty Pride manda in tilt l'apparecchio elettronico. La ragazzina, infatti, ha la capacità, quando si rende intangibile, di danneggiare qualsiasi congegno elettrico. Si era nascosta durante il viaggio per poter partecipare finalmente anche lei ad una missione con gli adulti.

A New York, invece, viene finalmente presentato il Club Infernale. È questo un importantissimo circolo dell'alta società da cui derivano, tra l'altro, tutti i finanziamenti di cui gode Xavier per la sua scuola. In realtà in questo Club esiste un circolo interno segreto molto ricco e potente formato da adoratori di una misteriosa entità chiamata Fenice. Questa deità spaziale sarebbe dotata di infiniti poteri e renderebbe estremamente potenti anche i suoi sacerdoti. Poiché costoro ritenevano che l'entità cosmica risiedesse nel corpo di Marvel Girl hanno cominciato a finanziare il progetto di Xavier nella speranza che la ragazza maturasse anche nello sviluppo dei suoi poteri. Avendo ritenuto completato questo sviluppo i membri del circolo interno decidono di invitare ad una serata di gala gli X-Men.

All'evento si presentano il Professor X, Colosso, Tempesta e ovviamente Marvel Girl, poiché Wolverine, Ciclope e Kitty sono ancora nella terra selvaggia, mentre l'Uomo Ghiaccio è ancora convalescente. Bestia, invece, ha preferito uscire con la ragazza conosciuta su internet. Poiché i quattro eroi credevano di essere in un ambiente amichevole, i membri del circolo interno, agendo di sorpresa, riescono facilmente a sopraffarli tutti.

Quando comincia il rito religioso, però nessuno si dimostra assolutamente all'altezza di controllarlo. Jean Grey infatti comincia a sviluppare un incredibile potere e incenerisce all'istante tutto il circolo interno. Ben presto il Professor X si rivela l'unico in grado di tener testa all'incredibile potere di Jean Grey e, dopo una dura lotta telepatica, riesce a scacciare l'entità fenice.

In questo passaggio Millar si mantiene estremamente vago riuscendo a lasciare la storia aperta a qualsiasi interpretazione. Non spiega infatti se il potere di Marvel Girl sia quello di una deità (come credeva il Club Infernale) oppure la naturale maturazione delle potenzialità della ragazza (come ritiene invece Xavier). Non spiega bene nemmeno come va a finire la storia, se cioè Fenice ha abbandonato il corpo di Jean o meno.

Contemporaneamente Bestia finisce nella trappola della Confraternita; i suoi membri infatti, ricorrendo a potenti telepati, riescono a carpire tutte le informazioni riguardanti Magneto. Subito dopo liberano il signore del magnetismo dai condizionamenti del professore. A questo punto la saga si conclude con il grande ritorno dell'arcinemico degli X-Men che si mostra con tutto il suo potere.

Ultimate War (Ultimate X-men 13 e Ultimates 5-6) 
Credendoli alleati di Magneto, gli Ultimates catturano Xavier e attaccano gli X-Men e li portano nella terra selvaggia. Wolverine lascia a morire Ciclope nella Terra Selvaggia mentre gli X-Men vincono grazie ad Uomo Ghiaccio che libera Xavier.

Ritorno del re (14-17) 
La confraternita dei mutanti malvagi fa in modo che Magneto riacquisti la memoria e fanno ritornare Ciclope dalla loro parte, costruiscono una macchina per amplificare i suoi poteri ed attacca New york, ma viene sconfitto grazie a Kitty e gli X-men. Ciclope intanto torna tra gli X-men.

BlockBuster (18-20) 
La trama si basa sul passato di Wolverine, che, aiutato da Devil, Tempesta e dall'Uomo Ragno, scopre molte parti sconosciute sul suo passato.

Nuovi Mutanti (21-23) 
Prima una storia su Dazzler, Angelo e Karma. Poi Emma Frost chiede al governo la direzione di un gruppo mutante, ed ottiene i mutanti Karma, Havok (fratello di Ciclope), Bestia e Dazzler. Al Campidoglio, però, vengono attaccati dalle Sentinelle. Gli X-Men sconfiggono le Sentinelle, ma Bestia rimane ucciso durante la battaglia.

La Tempesta (24-25) 
Sinistro uccide alcuni ragazzi mutanti. Attacca la scuola degli X-Men, sconfiggendo Xavier e Uomo Ghiaccio, ma viene sconfitto da Rogue per essere infine arrestato dallo SHIELD.

Al Lupo! (26-27) 
Gli X-Men incontrano Gambit, che inizia a causare caos in un luna park e rapisce Rogue su mandato dei Fenris, due potenti industriali europei che intendono addestrarla per compiti di spionaggio industriale. La ragazza riesce a scappare anche grazie a Gambit e all'arrivo degli X-Men. Alla fine della storia Rogue lascia gli X-Men, come Tempesta e Wolverine.

La preda più pericolosa (28-29) 
Mojo cattura Longshot (accusato di omicidio) per farlo partecipare ad un reality show sull'isola di Krakoa, dove deve sopravvivere a vari killer. Una squadra di X-Men si reca a Genosha per verificare la fondatezza delle accuse e si imbatte in Spiral. Dopo un breve scontro vengono a sapere che Longshot è effettivamente un assassino e ritornano alla base facendo scappare Spiral negli Stati Uniti. Contemporaneamente una seconda squadra (all'insaputa della prima e contravvenendo agli ordini di Xavier) si reca direttamente a Krakoa con l'intento di liberare Longshot. Dopo aver sconfitto Arcade il gruppo mutante riesce a distruggere gli studios e a tramortire Mojo. Longshot scappa via e la squadra torna alla base con Angelo ferito alle ali.

Sacrificio (30) 
Gambit e Rogue si trovano a Las Vegas per derubare le proprietà dei Fenris. Vengono attaccati dal Fenomeno che viene fermato solo a prezzo della morte di Gambit, ma Rogue assorbe i suoi poteri.

Una dura lezione (31) 
il Professor X ferma una rapina in banca da parte dell'Associazione reclutandoli poi per una missione segreta

A Ferro e Fuoco (31-32) 
Wolverine si trova in Canada per indagare sul suo passato e viene raggiunto da Tempesta. Lì i due si imbattono in Lady Deathstrike, una vecchia amica di Ororo che nutre rancore nei suoi confronti. Sopraggiungono vari uomini di Arma X e il Dottor Cornelius che ha modificato geneticamente il corpo di Deathstrike. Inizia un duro scontro al termine del quale i due mutanti avranno la meglio. La storia si conclude con i due che tornano alla base.

Campo Magnetico (32-34) 
Polaris viene arrestata dallo SHIELD con l'accusa di aver ucciso diversi civili. Havok, Northstar, Cannonball e Sunspot (tutti suoi colleghi dell'Accademia del Domani di Emma Frost) decidono di liberarla. Gli X-Men tentano di impedirglielo e si apre uno scontro a cui partecipano anche gli Ultimates. Approfittando della confusione Forge (che aveva in realtà incastrato l'innocente Polaris) e Mystica fanno evadere Magneto. Questi, avvalendosi di Longshot, riesce ad abbandonare non visto il Triskelion mentre sarà proprio Mystica a sostituirlo in cella prendendone le sembianze. La storia si conclude col ritorno di Rogue alla base.

Tutto in una notte (35-36) 
Vengono esplorate le relazioni amorose degli X-Men: Ciclope e Jean sono al cinema, Uomo Ghiaccio e Rogue parlano e finiscono col fare l'amore, Logan e Tempesta vengono attaccati in un bar da Sabretooth, Nightcrawler sta vicino all'amata Dazzler, che è in coma, Colosso incontra Northstar e Kitty esce con l'Uomo Ragno. Xavier va a cena con la bella Lilandra, il capo della chiesa dell'illuminazione Shi'ar.

Fenice? (36-37) 
Lilandra convince il Professor X e Jean ad esaminare quest'ultima per verificare se sia effettivamente l'entità Fenice. I test però irritano Jean che perde di nuovo il controllo dei suoi poteri e rischia di uccidere la stessa Lilandra. Sarà fermata in extremis dal Professore, ma rimarrà profondamente scossa dall'esperienza. Intanto, il Mago viene presentato alla squadra e diventa subito operativo allorché il gruppo mutante sventa un attacco della Confraternita contro l'Accademia del Domani. Nello stesso momento, Nightcrawler rivela a Dazzler che odia Colosso perché è omosessuale.

Magia (38-39) 
Mago aiuta gli X-Men a combattere gli amici dell'umanità, ma poi si scopre che egli ha manipolato gli X-Men per farsi accettare nel gruppo e partecipare alle loro missioni. Wolverine e Jean Grey riescono a sconfiggerlo e sembra muoia. Poco dopo Kitty Pryde scopre che è stato un altro inganno, ma dimenticherà tutto per volere dello stesso Mago

Punto di rottura (39) 
Dazzler si sveglia dal coma e viene rapita dall'innamorato Nightcrawler, che le fa credere di averla salvata da un attacco imminente. La squadra li ritrova e dopo un breve scontro lo sconfigge. Tornati alla base il Professor X gli inibisce il cervello per tenerlo sedato ed entrare nella sua mente per curarlo. Nello stesso tempo Rogue si accorge che i poteri di Gambit sono svaniti definitivamente mentre sono riapparsi i suoi originari. Dazzler, intanto, disgustata dal comportamento di Nightcrawler e molto delusa dalla reazione del Professore che giudica troppo morbida, decide di lasciare la scuola.

Cable (40-41) 
Cable arriva nel passato ed attacca Xavier per ucciderlo, viene fermato dagli X-Men, ma riesce ugualmente a rapire Jean Grey. Alfiere arriva nel passato per proteggere Xavier da Cable, ma, intanto, Cable ha un piano: Attaccare gli X-Men con il suo gruppo, i Six Pack. I Six Pack(formati da Domino, Hammer, Kane, Grizzly Cable e Alfiere) affrontano gli X-Men in Finlandia, mentre Xavier rivela a Ciclope che è innamorato di Jean. I Six Pack vengono sconfitti, anche se Cable riesce ad uccidere Xavier. I Six Pack tornano nel futuro lasciando Alfiere nel presente.

Conseguenze (42) 
Le Conseguenze della morte di Xavier: Kitty Pride lascia gli X-Men, Wolverine parte per ritrovare sua moglie su richiesta di Sabretooth, Ciclope scioglie gli X-Men. Alfiere decide di ricreare il gruppo mentre Pyro attacca una banca, venendo però salvato da Nightcrawler. Nel futuro scoppriamo che il cadavere di Xavier è un drone: il vero Xavier è vivo e prigioniero di Cable.

Nel sottosuolo (43-44) 
Nightcrawler si reca nel sottosuolo per entrare a far parte della comunità dei Morlock. Intanto Ciclope invia nello stesso posto Toad (unitosi al gruppo da poco) con lo scopo di accogliere dei mutanti per l'istituto. Il capo dei Morlock crede che siano spie degli X-Men, e così inizia una battaglia che vedrà fine con la sconfitta del capo. Noghtcrawler decide di rimanere e viene eletto capo della civiltà dei Morlock.

Sentinelle (44-46) 
Senza il consenso degli USA le Sentinelle vengono riattivate e seminano morte e distruzione. Gli X-Men radunati da Alfiere (Wolverine, Tempesta, Dazzler, Angelo, Psylocke e Pyro) contrattaccano salvando il Fronte di Liberazione Mutante, gruppo formato da Stryfe. Intanto Hank McCoy, stanco del compito assegnatogli da Fury (cioè trovare una cura per il virus Legacy) evade dallo S.H.I.E.L.D. e si dirige in aiuto degli X-Men. Questi ultimi vengono a sapere che dietro la riattivazione delle Sentinelle si nascondono i gemelli Fenris, che con l'aiuto dello stesso Stryfe, progettavano di uccidere più mutanti possibile. Tempesta, sebbene scossa dal ritorno di Hank (fino ad allora creduto morto), si convince che lo ama ancora e così i due ritornano insieme.

Note

Voci correlate 
 Archi narrativi di Ultimate Spider-Man
 Archi narrativi di Ultimates

Archi narrativi a fumetti Ultimate Marvel
Fumetti degli X-Men